Террито́рия (от ) может означать:

 Территория — земельное пространство с определёнными границами.
 Территория — тип административных единиц.
 «Территория» — многопользовательская онлайн-игра.
 «Территория» — сольный альбом Сергея Жукова.
 «Территория» — роман Олега Куваева, 1974.
 «Территория» — российский фестиваль современного искусства.
 «Территория» — альбом группы «Аквариум».

Фильмы и телесериалы 
 «Территория» — режиссёр Александр Сурин, СССР, 1978.
 «Территория» — режиссёр Рауль Руис, 1981.
 «Территория» — режиссёр Василий Давидчук, Россия, 1993.
 «Территория» — режиссёр Александр Мельник, Россия, 2014.
 «Территория» — телесериал режиссёра Вано Бурдули, Россия, 2017.
 «Территория» — телесериал режиссёра Игоря Твердохлебова, Россия, 2020.